Wincenty Bednarek (1936–2016) – polski prawnik
 Wincenty Bednarek – polski agronom, profesor